Первая хорватская футбольная лига 2008/2009 годов () — 18-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. Он начался 27 июля 2008 года и закончился 31 мая 2009 года.

В чемпионате приняли участие 12 команд. Победителем турнира стало загребское «Динамо», защитившее титул чемпиона.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Хорватии на rsssf.com
 Результаты и протоколы матчей на hrnogomet.com
 Чемпионат Хорватии на prva-hnl.hr

Чемпионат Хорватии по футболу
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2008 году
Спорт в Хорватии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009